17-та бригада — назва військових формувань у різних арміях держав світу.

17-та окрема танкова бригада

— піхотна  частина австралійської армії під час Другої світової війни

— піхотна бригада британської армії під час Першої та Другої світових воєн

— піхотна бригада Сухопутних сил Індії, підрозділ 8-ї піхотної дивізії у складі XIV армійського корпусу

— механізована бригада Війська Польського

17-та окрема мотострілецька бригада
 17-та окрема бригада радіоелектронної боротьби (РФ)

17-та окрема бригада спеціального призначення
 17-та окрема конвойна бригада ВВ

— артилерійська бригада у складі I армійського корпусу Збройних сил США

17-та Бучацька бригада УГА